Epelectric är ett svenskt band från Stockholm. Bandet har släppt en debutsingel Founded med skivbolaget X5 Music Group genom OpeningAct AB. 

Bandet bildades i slutet av december 2008 då fem gymnasieelever träffades och skrev låtar tillsammans. Ett stort intresse har uppstått för Founded medialt(se referenser) och bland lyssnare på bl.a. musiksidor som MySpace.

Diskografi

Singlar 
 2009 – Founded

Referenser 
X5 Music Group skriver om Epelectric

Artikel i Whatsupsthlm
OpeningAct AB i intervju, talar om epelectric
Intervju i People Magazine
Founded i itunes-store
Epelectric intervju i Studentmagasinet (hela sidan 114)
Epelectric i Meadow Music

Svenska pop- och rockgrupper
X5 Music Group